Oveng steht für:

 Oveng (Dja-et-Lobo), Ort in Kamerun
 Oveng (Wele-Nzas), Ort in Äquatorialguinea